Schiffchen steht für:

 Schiffchen (Uniform), Uniform-Mütze ohne Schirm

 Schiffchen (Nähen), Teil von Nähmaschinen
 Weihrauchschiffchen, Gefäß für Weihrauch
 ein Teil der Schmetterlingsblüte
 ein Widerstandsverdampfer, siehe Thermisches Verdampfen #Verdampferquellen

Siehe auch:
 Schiff (Begriffsklärung)
 Im Schiffchen (Gebäude in Düsseldorf)
 Navicella (Schifflein Petri)